

Antroponimi 
 Merri o Merry – nome francese, contrazione del nome medievale Mederico, con particolare riferimento al santo patrono della rive droite di Parigi, dove egli abitò e dove oggi vi è una chiesa a lui dedicata.

Persone 
Katharine Merry – atleta britannica

Musica
 Merry Blues – singolo di Manu Chao
 Merry Happy – singolo di Kate Nash
 MERRY – gruppo musicale giapponese

Località
 Merri – comune francese
 Merry-la-Vallée – comune francese
 Merry-Sec – comune francese
 Merry-sur-Yonne – comune francese

Altro
 Meriadoc Brandibuck detto Merry – personaggio del libro Il Signore degli Anelli
 Merry Pranksters – movimento giovanile
 Merry – personaggio del manga ed anime One Piece
 Going Merry – la nave dei protagonisti del manga ed anime One Piece